Wilhelma steht für

 Wilhelma, zoologisch-botanischer Garten in Stuttgart
 Wilhelma (Schiff, 1962), Fahrgastschiff mit Liegeplatz bei der Wilhelma
 Kolonie Wilhelma, Kolonie der christlich-chiliastischen Religionsgemeinschaft Tempelgesellschaft
 Villa Wilhelma (Bonn), ein ehemaliges Regierungsgebäude in Bonn-Rüngsdorf
 Villa Wilhelma (Wuppertal), eine denkmalgeschützte Villa in Wuppertal-Elberfeld
 Wilhelma (Versicherung), ehemalige Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gesellschaft mit Hauptsitz in Magdeburg